Droga regionalna R01 () – droga znaczenia regionalnego na Ukrainie, łącząca południowe obrzeża Kijowa z drogą krajową N01 koło Obuchowa. Przebiega na terenie obwodu kijowskiego, będąc równocześnie przedłużeniem kijowskiej .

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

01